Svartörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartörarna, Nykarleby, Österbotten, 
 Svartörarna (norr Brändö, Åland), 
 Svartörarna (nordöst Brändö, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar